Гампопа или Дакпо Римпоче (, ) (1079—1153) — учитель тибетского буддизма, автор многих авторитетных сочинений, один из основателей школы кагью. Его учителем был Миларепа.

Биография 
Гампопа был доктором из Дагпо. Сначала он обучался в традиции кадампа и получил учение ламрим. Затем он стал разыскивать Миларепу, в котором признал своего Учителя. Поиски заняли много лет, Миларепа его принял с большой радостью и посвятил его в высшие практики.

Гампопа стал преемником Миларепы вместе с Речунгом, Речунг при этом продолжал быть странствующим монахом, а Гампопа основал монастырь, стал активно преподавать и развивать основы монашеской практики. Он написал большое количество сочинений и провёл огромную организаторскую работу, у него было большое количество учеников.

Он свёл воедино учения Кадампы и Махамудру, полученную от Миларепы, и определил основы учения Кагью в том виде, в каком оно сохранилось до настоящего времени.

Четыре его основных ученика основали четыре подшколы учения кагью:

 Баром Дхарма Вангчук основал Баром Кагью
 Пагдру Дордже Гьялпо основал 
 Шанг Цалпа Цонгдру Драг (1121—1193) основал 
 Первый Кармапа Дюсум Кхьенпа (1110—1193) основал Карма Кагью, также известную как Камцанг Кагью

В свою очередь, ученики Пагдру Дордже Гьялпо организовали свои линии, из которых на данный момент существует только три: Дрикунг Кагью,  и Друкпа Кагью. Его же собственная линия () вымерла как религиозный институт, хотя его клан играл важную роль в светском управлении страной в последующие эпохи.

Примечания

Литература 
 научная
 
 буддистская
 Четыре Дхармы Гамбопы. Авторский сборник. Издательство: Карма Йеше Палдрон, 2004 г. ISBN 5-94121-005-1
 Драгоценное украшение Освобождения. Издательство: Карма Йеше Палдрон, 2005 г. ISBN 5-94121-005-1
 Jampa Mackenzie Stewart. The life of Gampopa. Snow Lion, 1995
 Дже Гампопа. Драгоценное Украшение Освобождения. Перевод с тиб. Бориса Ерохина. С.-П. 2001, ISBN 5-94121-005-1

Ссылки 
 Дже Гампопа. Драгоценные чётки Высшего Пути
 Гампопа

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1079 году
Умершие в 1153 году
Учителя буддизма XII века
Ламы школы кадам
Ламы школы кагью